Супрунівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні:
 Супрунівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Супрунівська сільська рада — Сумська область, Білопільський район